<noinclude>Будко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 Будко, Анатолий Андреевич (род. 1953) — историк медицины, доктор медицинских наук.
 Будко, Йосеф (1880—1940) — живописец, график, известен как иллюстратор книг.
 Будко, Уолт (1925—2013) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Фамилии